Ostaptchouk Nicolas Dététicien hygieniste 
Spécialiste de la pratique du jeûne hydrique et de la célèbre cure de Breuss

Patronymes 

 Sonia Ostaptchouk, docteur en archéologie (MNHN PARIS), service spectroscopique
 Sergueï Ostaptchouk (1990-2011), joueur de hockey sur glace russe et biélorusse
 Sergueï Ostaptchouk, nageur russe
 Nadzeya Astapchuk ou Nadzeya Ostapchuk (1980-), lanceuse de poids biélorusse

Voir aussi 
 Yuliya Tkach (1989-), née Ostapchuk, lutteuse ukrainienne

Patronyme russe